Barnacle Bill ist der Titel von
 Barnacle Bill (1930), Animationsfilm aus dem Jahr 1930
 Barnacle Bill (1935), britisches Filmdrama aus dem Jahr 1935
 Barnacle Bill (1941), US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1941
 Barnacle Bill, Originaltitel der britischen Filmkomödie Kapitän Seekrank aus dem Jahr 1957